Juruá pode ser:
Juruá - município brasileiro do estado do Amazonas
Juruá (proposta de unidade federativa) - um hipotético novo estado brasileiro
Rio Juruá - rio brasileiro do Estado do Acre e Amazonas
Rio Juruá-Mirim - rio brasileiro do Estado do Acre

Desambiguação